Bedeg egykori község, 1939-ben egyesült Magyarkérrel Bedegkér néven
Bedeg régi magyar keresztnév